Тешабаев — фамилия; имеет женскую форму Тешабаева.
 Тешабаев, Файзулла (1925—2016) — советский хлопковод, звеньевой, председатель колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Тешабаев, Фатих Гуламович (1939—2005) — советский и узбекский государственный деятель, первый заместитель министра иностранных дел Республики Узбекистан.